Жилијен Бенето и Жо-Вилфрид Цонга су били браниоци титуле, али је Бенето одлучио да не учествује због повреде левог ручног зглоба. Цонга је играо са Микаелом Љодром, али су елиминисани већ у првом колу од Новака Ђоковића и Јонатана Ерлиха.

Јирген Мелцер и Леандер Паес су освојили турнир. У финалу су победили Маријуша Фирстенберга и Марћина Матковског резултатом 7:5, 4:6, [10:5].

Носиоци 

  Боб Брајан /  Мајк Брајан (полуфинале)
  Данијел Нестор /  Ненад Зимоњић (четвртфинале)
  Јирген Мелцер /  Леандер Паес (Champions)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах ''(полуфинале)

<ol start="5">
 Махеш Бупати /  Макс Мирни ''(четвртфинале)
 Маријуш Фирстенберг /  Марћин Матковски ''(финалиста)
 Франтишек Чермак /  Михал Мертињак ''(четвртфинале)
 Весли Муди /  Дик Норман ''(друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Шангај мастерс 2010.
Шангај мастерс – парови